Fitzhamon ou FitzHamon est un patronyme britannique d'origine normande notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Robert Fitzhamon (mort en 1107), baron anglo-normand ;
 Lewin Fitzhamon (1869–1961), réalisateur, scénariste et acteur britannique.

Notes et références 

en:Fitzhamon